Borin (motorfiets), een historisch Belgisch motorfietsmerk
 Borin (Tolkien), een dwerg in de boeken van Tolkien